Los siguientes artículos desarrollan el tema de los Operadores de creación y destrucción:
 Operadores creación y destrucción.
 Espectro de los operadores creación y destrucción.